Bárbara de Nicomédia — santa mártir 
 Bárbara (filme) — de 1980, realizado por Alfredo Tropa
 Bárbara (futebolista) — goleira brasileira (n. 1988)

Desambiguações de antropônimos